Аши — многозначный термин.

 Аши — бутанский титул, буквально означающий «леди».
Аши — баронский род.
 Аши, Патрик (род. 1955) — ивуарийский государственный и политический деятель, исполняющий обязанности Премьер-министра Кот-д’Ивуара.